Galina steht für:

 Galina, weiblicher Vorname; siehe dort Etymologie, Varianten und Namensträgerinnen
 Galina (Ill), einen Fluss in Vorarlberg in Österreich
 VBC Galina, einen Volleyballverein aus dem Fürstentum Liechtenstein

Galina ist der Familienname folgender Personen:
 Stacy Galina (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
Siehe auch:
 Das Mädchen Galina
 Gallina